Palli kan avse:

Palli (ort) – en by på Dagö i Estland 
Palli nina – en udde på Dagö

Se ävne
Pälli – en fors i Norra Österbotten i Finland